— японский ритм-н-блюзовый и поп-певец.

По состоянию на октябрь 2010 года издал 32 сингла и 11 альбомов. Общее число продаж работ музыканта превысило 15 миллионов копий. Хираи один из наиболее успешных R&B-музыкантов Японии.

По данным компании Oricon, его сингл «Hitomi o Tojite» («Закрой глаза») стал самым продаваемым синглом 2004 года в Японии , а сборный альбом Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95–'05 "Utabaka" — самым продаваемым альбомом 2006 года в Японии.

Дискография 
 См. статью «Ken Hirai discography» в английском разделе.

Альбомы 
Un-balanced (1995)
Stare At (1996)
The Changing Same (2000)
Gaining Through Losing (2001)
Life Is... (2003)
Sentimentalovers (2004)
Fakin' Pop (2008)
Japanese Singer (2011)

Примечания

Ссылки 
 Ken Hirai - Official website
 Ken Hirai - Ken Hirai Official website by PINUPS artist Inc. 
 Nippop Profile
 En Francais : French Multimedia Site

Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в префектуре Осака
Персоналии:Префектура Миэ
Певцы и певицы Японии
Авторы-исполнители Японии
Поп-музыканты Японии
Ритм-энд-блюзовые исполнители Японии
Исполнители Defstar Records
Певцы и певицы в жанре J-pop